Toto je seznam obcí v departementu Vienne ve Francii, jichž je celkem 281:

Reference 

 
Vienne